Góry:
 Ben Lomond – szczyt w Szkocji, w Grampianach Zachodnich

Miejscowości w USA:
 Ben Lomond – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Sevier
 Ben Lomond – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Cruz
Gminy w USA:
 Ben Lomond (ang. Ben Lomond Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sevier